Pesse steht für:
 Pesse (Lettland), ein Ort in Lettland
 Pesse (Niederlande), ein Ort in den Niederlanden

Presse ist der Familienname folgender Personen:
 Prenam Pesse (* 1997), togolesische Sprinterin

La Pesse steht für:
 La Pesse, Gemeinde im Département Jura, Region Franche-Comté, Frankreich